— японская киностудия конгломерата Sony Group Corporation, при этом большая часть SPEJ принадлежит Sony Pictures Entertainment.

SPEJ имеет четыре бизнес-подразделения: дистрибьюция фильмов, дистрибьюция, телерадиовещание и международное производство, а также управляет двумя каналами Animax и Kids Station.

Фильмография

Примечания 

Sony Pictures Entertainment
Кинокомпании Японии